MULAG ist die Abkürzung für:

 Mannesmann-MULAG, ein Nutzfahrzeughersteller aus Aachen (bis 1928)
 MULAG Fahrzeugwerk, ein Hersteller von Flughafenfahrzeugen und Straßenunterhaltungsgeräten

Siehe auch:
 Mulack

Abkürzung